Roy Campbell (ur. 1901, zm. 1957) – południowoafrykański poeta i satyryk
 Roy Campbell (ur. 1947) – amerykański duchowny katolicki, biskup pomocniczy waszyngtoński od 2017